Jankovich Antal, pribéri (1730–1765) horvátországi követ, királyi tanácsos, földbirtokos.
Jankovich Antal, pribéri és vuchini (1784–1849) királyi kamarás, Verőce vármegye követe, aranysarkantyús vitéz, nagybirtokos.